Сен-Жене () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Сен-Жене () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези